Alstedde ist ein Ortsname in Nordrhein-Westfalen:

 Alstedde (Lünen), frühere Bauerschaft, heute Statistischer Bezirk des von Lünen (Kreis Unna) eingemeindeten Stadtteils Altlünen 
 Alstedde/Schafberg, Stadtteil von Ibbenbüren, Kreis Steinfurt